La dinastia justiniana és una poderosa família que va governar l'Imperi Romà d'Orient des de l'any 518 fins al 602. Va començar amb la pujada al tron de Justí I i acabà amb Maurici. En aquest període l'Imperi va arribar a assolir la seva màxima expansió durant els anys de govern de Justinià I.

Arbre genealògic

Referències

Bibliografia 
 

Famílies romanes d'Orient
Justiniana